

Persone 
 Carlo Pedrocchi – fumettista italiano
Federico Pedrocchi – fumettista italiano

Altro
 Caffè Pedrocchi – caffè storico di Padova
 Caffè Pedrocchi – giornale pubblicato ogni domenica a Padova dal 1846 al 1848.
 Società del Casino Pedrocchi – club per gentiluomini di Padova